Gli ultimi giorni, film diretto da Corso Salani (1992)
Gli ultimi giorni (The Last Days), film diretto da James Moll (1998)
Gli ultimi giorni (Les derniers jours), romanzo di Raymond Queneau (1937)